La stagione 2017 del Campionato FIA di Formula 2 è stata, nella storia della categoria, la 13ª ad assegnare il Campionato Piloti e la 13ª ad assegnare il Campionato Scuderie, la prima con la nuova denominazione, che ha sostituito la precedente, GP2 Series. È iniziata il 15 aprile con un weekend di gare sul circuito di Sakhir, in Bahrein, concludendosi sul Circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, per un totale di 11 appuntamenti, come la stagione precedente. È stata vinta dal pilota monegasco Charles Leclerc, alla sua prima stagione in questa categoria; a fine stagione, Leclerc dedicò il suo successo al papà, Hervé Leclerc, improvvisamente scomparso il 21 giugno a soli 54 anni.

Essa è stata anche l'ultima stagione in cui venne utilizzato il telaio Dallara GP2/11.

La pre-stagione

Calendario
Il calendario è stato comunicato il 27 gennaio. La stagione inizia in aprile, in occasione del Gran Premio del Bahrein. Il numero di weekend gare è confermato, con 11.

Test
La prima sessione di test si svolge sul Circuito di Catalogna tra il 13 e il 15 marzo. La seconda sessione si tiene sul Circuito di Manama tra il 29 e il 31 marzo.

Piloti e scuderie

Scuderie
La scuderia britannica Carlin Motorsport abbandona la categoria, in cui era entrata nel 2011. Era previsto però il rientro della scuderia tedesca Hilmer Motorsport, già presente tra il 2013 e il 2015, poi non concretizzatosi.

Piloti
Il campione del 2016, Pierre Gasly, come da regolamento, non può prendere parte alla nuova stagione. Il francese, che è terzo pilota alla Red Bull Racing in F1, partecipa alla Super Formula 2017. Alex Lynn e Mitch Evans approdano alla Formula E. Marvin Kirchhofer passa invece alle gare GT.

La Racing Engineering cambia l'intero duo di piloti, assumendo lo svedese Gustav Malja, proveniente dalla Rapax, e Louis Delétraz, svizzero, giunto secondo nella Formula V8 3.5 nel 2016. Il brasiliano Sérgio Sette Câmara, proveniente dalla F3, si accorda con la MP.

La Prema impiega due piloti inseriti nella Ferrari Driver Academy: il campione 2016 della GP3, il monegasco Charles Leclerc (già pilota della Prema), l'italiano Antonio Fuoco, anch'egli proveniente dalla GP3, e già impiegato dalla scuderia italiana in F. Renault in passato. L'Arden International prende Sean Gelael, proveniente dalla Campos Racing, e Norman Nato, che rientra al team, dopo una stagione alla Racing Engineering. Dalla scuderia britannica parte Nabil Jeffri, che si accorda con la Trident. Dalla Racing esce anche Jordan King, che trova un ingaggio alla MP Motorsport. La francese DAMS conferma Nicholas Latifi, e lo affianca con Oliver Rowland, che nel 2016 corse per la MP.

Il Russian Time conferma Markelov, e lo affianca con un nuovo pilota italiano, Luca Ghiotto, in arrivo dalla Trident. L'ART Grand Prix promuove, dalla GP3, il vicecampione 2016, Alexander Albon.

Il Rapax Team iscrive l'olandese Nyck De Vries, sesto della GP3 Series 2016, e conferma l'esperto venezuelano Johnny Cecotto Jr.; la Campos Racing offre un volante allo svizzero Ralph Boschung, anche lui in arrivo dalla GP3. Pochi giorni prima del debutto del campionato la Trident completa il suo organico col pilota spagnolo Sergio Canamasas, già impegnato in GP2 in ben 90 gare, tra il 2012 e 2016.

Nell'appuntamento di Barcellona, l'ex pilota di F1 Roberto Merhi, sostituisce Coletti alla Campos. Dalla gara seguente, a Monte Carlo, il team si accorda col rumeno Robert Vișoiu, già impegnato in GP2 nel 2015. A Baku il pilota russo Sergej Sirotkin, terzo pilota della Renault F1, sostituisce Alexander Albon in ART. Dalla gara in Austria Canamasas passa alla Rapax, al posto di Johnny Cecotto Jr., e viene sostituito da Raffaele Marciello alla Trident. A Silverstone Marciello cede il posto al britannico Callum Ilott. Dalla gara successiva, a Budapest, la scuderia ingaggia, in luogo del britannico, lo statunitense Santino Ferrucci, in uscita dalla GP3 Series.

Dalla gara del Belgio c'è lo scambio di piloti tra la Rapax e la Racing Engineering, con Louis Delétraz che passa alla scuderia italiana, in luogo di Nyck De Vries, che approda a quella spagnola. Sergio Canamasas salta la gara per motivi personali, sempre alla Rapax, sostituito da Roberto Merhi.

Per il weekend di Jerez la Rapax sostituisce Roberto Merhi con René Binder, mentre la Campos sostituisce Robert Vișoiu per gli ultimi due appuntamenti. Prende il suo posto lo spagnolo Álex Palou, che corre con licenza giapponese. Nell'ultima gara della stagione, Abu Dhabi, il pilota britannico Lando Norris fa il suo esordio nella categoria, prendendo il posto di Boschung alla Campos, mentre Roberto Mehri torna alla Rapax in sostituzione di René Binder.

Tabella riassuntiva

Circuiti e gare
Esce dal calendario l'Hockenheimring che, nella solita alternanza tra circuiti tedeschi, avrebbe dovuto essere sostituito dal Nürburgring, che però, per motivi finanziari, ha rinunciato a ospitare la F1, e perciò anche la categoria cadetta. Anche il Circuito di Sepang non è stato confermato nella lista delle gare del calendario. Al loro posto, la Formula 2 torna sul Circuito di Manama, in occasione del Gran Premio del Bahrein (che sarà gara inaugurale della serie, come nel 2015), mentre fa l'esordio il Circuito di Jerez de la Frontera; la gara sul tracciato spagnolo non verrà effettuata in corrispondenza di nessun appuntamento del mondiale di F1 (la data prescelta è comunque la stessa del Gran Premio del Giappone). Era ancora dal 2015, nella gara del Bahrein di novembre, che la Formula 2 non effettuava una gara autonoma da gran premi del mondiale di F1.

Risultati e classifiche

Sistema di punteggio
A differenza della F1, vengono assegnati punti anche a chi realizza la pole e il giro veloce (se il pilota arriva al traguardo tra i primi 10).

Sistema di punteggio Gara 1

Sistema di punteggio Gara 2
I punti vengono assegnati ai primi 8, che partono a posizioni invertite rispetto all'arrivo in Gara 1.

Riassunto della stagione

Classifica Piloti

Note:
† — Indica i piloti ritirati ma ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza di gara.

Classifica Team

Note:
† — Indica i piloti ritirati ma ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza di gara.

Test post-stagionali
Il Circuito di Yas Marina ha ospitato i test post stagionali, tra il 30 novembre e il 2 dicembre.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 01
2